Вениамин Васильевич Калинин (1914—1994) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1914 году, в деревне Мелехово, ныне в Головинском сельском поселении, Угличский район, Ярославская область.

В РККА с ноября 1936 года.

Участник советско—финской войны 1939-1940 годов, за боевые отличия в которой был награжден орденом Красного Знамени.

Член ВКП(б) с 1939 года.

В  Великой Отечественной войне с первых дней воевал на различных командных должностях на Карельском фронте, с мая 1942 года командовал 2-м танковым батальоном 56-й танковой бригады 3-й танковой армии. на Воронежском фронте переименованного в октябре  1943 года в 1-й Украинский фронт, где  командовал мотоциклетным батальоном, а затем 50-м отдельным мотоциклетным  Киевско-Берлинским ордена Богдана Хмельницкого полком 3-й гвардейской танковой армии, с которым освобождал Прагу.

За освобождение Праги был персонально упомянут в благодарственном в приказе Верховного Главнокомандующего

После войны много лет служил в Вооруженных Силах СССР. С 13 декабря 1955 по 29 июля 1957 года командовал 38-й гвардейской механизированной дивизией в ГСВГ. В 1962-1970 годах возглавлял Харьковский облвоенкомат.

В отставке — генерал-майор.

Жил в Харькове. Работал в харьковском ДОСААФ.
С 1990 по 1994 годы возглавлял комитет ветеранов военной службы и правоохранительных органов в харьковской областной организации ветеранов Украины.

Награды 
 четыре ордена Красного Знамени (22.03.1940, 11.02.1945, 16.05.1945, 30.12.1956)
 орден Кутузова III степени (05.02.1944)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 орден Отечественной войны II степени (08.08.1943)
 два ордена Красной Звезды (08.08.1944, 19.11.1951)
 Медали СССР в т.ч:
 «За боевые заслуги» (05.11.1946)
 «За оборону Советского Заполярья»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Других стран:
 Военный крест  (ЧССР)
 Дукельская памятная медаль (ЧССР)

Память 
 Автор воспоминаний в главах книги «Т-34: путь к Победе : Воспоминания танкостроителей и танкистов» / Сост. К. М. Слободин, В. Д. Листровой; Предисловие А. А. Епишева. — X.: Прапор, 1985. — 235 с.
 Совместно с генерал-майором Макаренко Д. Г. написал книгу «Герои подвигов на Харьковщине» (1970).

Примечания

Ссылки 
 Список ветеранов 96-й Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС